

Cinema 
La fuggitiva, film del 1912 diretto da Roberto Danesi
La fuggitiva, film del 1920 diretto da Pier Angelo Mazzolotti
La fuggitiva, film del 1941 diretto da Piero Ballerini

Televisione 
La fuggitiva, film tv del 2001 diretto da Kevin Elders
La fuggitiva, miniserie televisiva del 2021 diretta da Carlo Carlei

Letteratura 
La fuggitiva, novella di Tommaso Grossi. 
La fuggitiva, sesto tomo del romanzo Alla ricerca del tempo perduto di Marcel Proust.
La fuggitiva, racconto di Enrico Teodorani.